Мария Шарапова — победительница турнира; в финале россиянка обыграла румынку Симону Халеп

Прошлогодняя чемпионка — американка Серена Уильямс — уступила во втором раунде.

Общая информация 
Симона Халеп на этом турнире впервые добралась до финала взрослого турниров Большого шлема.

Мария Шарапова впервые в карьере смогла выиграть один турнир Большого шлема более одного раза. Roland Garros — второе соревнование серии, где она в третий раз в своей карьере добирается до титульного матча.

Посев 

  Серена Уильямс (Второй раунд)
  Ли На (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Симона Халеп (Финал)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Елена Янкович (Четвёртый раунд)
  'Мария Шарапова (Титул)
  Анжелика Кербер (Четвёртый раунд)  Доминика Цибулкова (Четвёртый раунд)  Сара Эррани (Четвертьфинал)  Ана Иванович (Третий раунд)  Флавия Пеннетта (Второй раунд)  Каролина Возняцки (Первый раунд)  Карла Суарес Наварро (Четвертьфинал)  Слоан Стивенс (Четвёртый раунд)  Сабина Лисицки (Второй раунд)''

<ol start="17">
 Роберта Винчи (Первый раунд)
 Эжени Бушар (Полуфинал)
 Саманта Стосур (Четвёртый раунд)
 Ализе Корне (Второй раунд)
 Кирстен Флипкенс (Второй раунд)
 Екатерина Макарова (Третий раунд)
 Луция Шафаржова (Четвёртый раунд)
 Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
 Кайя Канепи (Первый раунд)
 Сорана Кырстя (Третий раунд)
 Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
 Андреа Петкович (Полуфинал)
 Винус Уильямс (Второй раунд)
 Клара Коукалова (Первый раунд)
 Даниэла Гантухова (Третий раунд)
 Елена Веснина (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти (Первый раунд)
  Ализе Лим (Первый раунд)
  Полин Пармантье (Четвёртый раунд)
  Фиона Ферро (Первый раунд)
  Клер Фёэрстен ''(Второй раунд)

<ol start="6">
  Амандин Эсс ''(Первый раунд)
  Матильда Юханссон ''(Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд ''(Третий раунд)
  Ивета Мельцер (PR, Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Тимея Бачински (Второй раунд)
  Юлия Бейгельзимер (Первый раунд)
  Кики Бертенс (Четвёртый раунд)
  Александра Возняк (Первый раунд)
  Марина Заневская (Первый раунд)
  Данка Ковинич (Первый раунд)

<ol start="7">
 Мишель Ларшер де Бриту ''(Первый раунд)
 Грейс Мин ''(Первый раунд)
 Тамира Пашек ''(Второй раунд)
 Ксения Первак ''(Первый раунд)
 Хезер Уотсон (Второй раунд)
<li> София Шапатава (Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Виктория Азаренко
  Галина Воскобоева
  Бетани Маттек-Сандс

<ol start="4">
<li> Лора Робсон
<li> Джейми Хэмптон

Список спортсменок, снявшихся по ходу турнира 

  Петра Мартич (Первый раунд)
  Урсула Радваньская (Первый раунд)

<ol start="3">
<li> Сабина Лисицки (Второй раунд)
<li> Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые